BGT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bagdad (Stati Uniti)